Stahlhaus ist die Bezeichnung für:

 Carl-von-Stahl-Haus, eine Alpenvereinshütte der Sektion Salzburg des Österreichischen Alpenvereins in den Berchtesgadener Alpen
 Stahlhaus in Dessau, ein experimentelles Bauhausgebäude in Dessau von Richard Paulick und Georg Muche
 MAN-Stahlhaus, ein Fertighaustyp zwischen 1948 und 1953 hergestellt von MAN